Tennille ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tennille (Alabama)
 Tennille (Florida)
 Tennille (Georgia)